Il doppio del torneo di tennis Ford Tennis Championships 2006, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Robin Haase e Igor Sijsling che hanno battuto in finale Amer Delić e Robert Kendrick per walkover.

Teste di serie 

 Bobby Reynolds /  André Sá (quarti di finale)
 Goran Dragicevic /  Mirko Pehar (quarti di finale)

 David Martin /  Jeff Morrison (primo turno)
 Amer Delić /  Robert Kendrick (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Ford Tennis Championships 2006